Waama peut désigner :
 les Waama, un peuple du Bénin
 le waama, une langue gur